Ray Lewis (1910–2003) olimpiai bronzérmes kanadai atléta, futó
 Ray Lewis (1944) angol nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Ray Lewis (1975) amerikai amerikaifutball-játékos